USS Roe (DD-24) – cacciatorpediniere della United States Navy, appartenente alla classe Paulding
USS Roe (DD-418) – cacciatorpediniere della United States Navy, appartenente alla classe Sims